Figueras es el nombre de varias ciudades y divisiones administrativas:
el municipio de Figueras (oficialmente Figueres), en Cataluña (España);
la parroquia de Figueras, en el concejo de Castropol, en Asturias (España);

Es también el apellido de:
Alfonso Figueras, historietista español.
Estanislao Figueras, jefe del gobierno de la Primera República Española.
María Figueras, actriz argentina.

Podría referirse a
Unió Esportiva Figueres, club de fútbol español.